Kivelä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1955), gardien finlandais de hockey sur glace
 (1920-2013), plomgeur olympique finlandais
 (né en 1930), sprinter olympique finlandais
 (né en 1988), joueur finlandais de football
 (1969-2017), homme politique américain dans le Michigan
Keijo Kivelä (né en 1956), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1982), activiste des droits de l'Homme finlandaise
Oona Kivelä (né en 1983), acrobate professionnelle finlandaise
 (né en 1979), artiste de comics finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois